Dryświaty – jezioro na granicy Litwy i Białorusi
 Dryświaty – miejscowość na Białorusi
 Dryświaty – dawna gmina wiejska województwa wileńskiego

Zobacz też 
 24 Brygada Armii Krajowej „Dryświaty”